Plante se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jacques Plante
 Raphaël Plante